L'attié (ou atie, akye, akie, atche, atshe) est une langue kwa parlée par les Attiés au sud de la Côte d'Ivoire.

Villages

Dialecte d'Anyama-Alépé 

L'attié d'Anyama-Alépé est parlé dans ces villages:

Dialecte d'Adzopé 
L'attié d'Adzopé est parlé dans ces villages :

Écriture 

Les voyelles suivies du n sont nasalisées.

Les tons sont indiqués à l’aide de diacritique précédent ou suivant la syllabe :

Lexique 
Lexique des deux dialectes attié (Agabaou et Aoutoué):

Noms 
Noms choisis:

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Linguistique
 Liste de langues
 Langues par famille
 Langues nigéro-congolaises
 Langues atlantico-congolaises
 Langues voltaïco-congolaises
 Langues kwa
 Langues par zone géographique
 Langues en Afrique
Langues en Côte d'Ivoire

Liens externes 
 
 
 

Inventaire de langues
Langue kwa
Langue en Côte d'Ivoire